Санта-Эуфемия-дель-Барко ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 52,18 км². Население — 244 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы